EU-LAC (auch EU-LAK) ist die Abkürzung für gemeinsame Aktivitäten der Europäischen Union, Lateinamerikas und der Karibik (engl. Caribbean) auf den Gebieten der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur. Dazu zählen:

 die zweijährlichen EU-Lateinamerika-Gipfel (seit 1999) mit teilweiser Beteiligung aus der Karibik
 EU-Lateinamerika-Gipfel 1999
 EU-Lateinamerika-Gipfel 2006
 Alternativengipfel zum EU-LAC 2006
 die EU-Lateinamerika-Karibik-Stiftung (2011 gegründet)

EULAC